Ма́мчур — українське прізвище. Відомі носії:

 Мамчур Вадим Вікторович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мамчур Іван Леонідович — український військовий, учасник АТО, вбитий російськими спецслужбами
 Мамчур Ігор Аркадійович (нар. 1946) — український музикознавець, театрознавець, кандидат мистецтвознавства (1979).
 Мамчур Ігор Вадимович (нар. 1965) — український військовик, полковник ВМС України, начальник штабу військ берегової охорони.
 Мамчур Микола Сергійович (нар. 1955) — український художник, тренер (карате-фул-контакт), педагог.;
 Мамчур Світлана Анатоліївна — українська оперна співачка (драматичне сопрано), заслужена артистка України (2007).
 Мамчур Сергій Миколайович (1972—1997) — радянський та російський футболіст українського походження.
 Мамчур Тарас Павлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мамчур Теодор (1895 — після 1965) — український військовик, старшина УСС, офіцер Армії УНР та дивізії «Галичина».
 Мамчур Федір Іванович (1924—1996) — лікар-фітотерапевт.
 Мамчур Юлій Валерійович (нар. 1971) — український військовик, полковник ПС України, командир бригади тактичної авіації.

Див. також 
 Мамчурі

Примітки 

Українські прізвища